Wagenknecht puede hacer referencia a:
 María Cristina Concha Wagenknecht (* ?, La Serena), concejal de la Municipalidad de La Serena; o
 Sahra Wagenknecht(-Niemeyer) (* 1969, Jena), una política alemana.